Le Sauze-du-Lac, commune française des Hautes-Alpes, dont le nom, jusqu'au décret du , a été Le Sauze ;
Le Sauze, station de sports d'hiver française, créée en 1934 sur le territoire de la commune d'Enchastrayes, à proximité immédiate de Barcelonnette.

Voir aussi